Bayard est un nom, dérivé de l'ancien français bay : couleur de la robe du cheval. Ce fut un surnom pour un homme dont la barbe et les cheveux sont roux et noirs.

Patronyme 

 Pierre Terrail de Bayard (1476-1524), chevalier français ;
 Thomas Bayard (), horloger genevois ;
 Nicolas Bayard (1644-1707), émigrant huguenot, maire de New York (1685-1686) ;
 Jean-François Bayard (1796-1853), auteur dramatique français ;
 Hippolyte Bayard (1801-1887), pionnier français de la photographie ;
 Thomas F. Bayard (1828-1888), secrétaire d'État américain ;
 Émile Bayard (1837-1891), illustrateur, peintre et graveur français ;
 Émile Bayard (1868-1937), son fils, photographe français, inspecteur au ministère des beaux-arts et auteur d’ouvrages sur l’architecture et le mobilier ;
 Otto Bayard (1881-1957), médecin valaisan découvreur de la prophylaxie par l'iode ; 
 Louis Achille Othello Bayard (1885-1971), poète et musicien haïtien ;
 Marcel Bayard (1895-1956), professeur à l'École nationale des télécommunications ;
 Georges Bayard (1918-2004), écrivain français ;
 Henri Bayard (1927-2017), homme politique français ;
 Micha Bayard (1930-2021), actrice française ;
 Paul-Armand Bayard de la Vingtrie (1845-1900), sculpteur français ;
 Paule Bayard (1931-1975), actrice québécoise ;
 Yves Bayard (1935-2008), architecte français ;
 Pierre Bayard (1954-), professeur des universités et écrivain français ;
 Jean-Christophe Parisot de Bayard (1967-2020), haut fonctionnaire français ;
 Romain Bayard (1993-), footballeur français.

Bayard peut aussi se rencontrer comme prénom :
 Bayard Taylor (1825-1878), écrivain et explorateur américain ;
 Bayard Veiller (1869-1943), auteur de théâtre et cinéaste américain ;
 Bayard Taylor Horton (1895-1980), médecin américain ;
 Bayard Rustin (1912-1987), militant américain.

Toponyme 

 Bayard, ville américaine d’Iowa ;
 Bayard, ville américaine du Nebraska ;
 Bayard, ville américaine du Nouveau-Mexique ;
 Bayard, ville américaine de Virginie-Occidentale ;
 Bayard-sur-Marne, commune française de la Haute-Marne ;
 Bayard, quartier français de Toulouse ;
 Bayard, mine et village du Puy-de-Dôme ;
 Col Bayard, col français des Hautes Alpes ;
 Rue Bayard, voie française de Montpellier ;
 Rue Bayard, voie française de du  de Paris ;
 Rue Bayard, voie française de Toulouse ;
 Rue de Bayard, voie française de Nantes.
 Cours Bayard, voie française de Lyon

Plusieurs noms de lieu en sont dérivés : 
 Fort-Bayard, aujourd'hui Zhanjiang en Chine, colonie française de 1898 à 1943 ;
 Fort Bayard, ancienne forteresse américaine dans le district de Columbia ;
 Fort Bayard,  ancienne forteresse américaine dans le Nouveau-Mexique.

Titres 

 Bayard (1936-1962), hebdomadaire pour la jeunesse de Bayard Presse ;
 Bayard (1964-1965), revue de bande dessinée ;
 Bayard (1964), feuilleton télévisé français ;
 Inspecteur Bayard (1993-2010), bande dessinée de Jean-Louis Fonteneau et Olivier Schwartz..

Autres 
 Bayard, cheval-fée légendaire des gestes médiévales ;
 Bayard (), cuirassé français de la guerre franco-chinoise ;
 Marcel-Bayard (1961-1981), navire câblier ;
 Bayard, entreprise française de produits hydrauliques ;
 Bayard d'or, prix du meilleur film francophone du Festival international du film francophone de Namur ;
 Groupe Bayard, groupe de presse et d'édition, internet et audiovisuel ;
 Réveils Bayard, marque d’horlogerie française.

Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France